У найширшому значенні (на розмовному рівні) термін заповідник є синонімом терміна природоохоронна територія або об'єкт культурної спадщини. Юридично в загальному значенні термін не врегульований і існує лише у формі окремих, не пов'язаних понять:

Згідно законодавства України про природно-заповідний фонд України:
 Природний заповідник 
 Біосферний заповідник

Згідно законодавства про охорону історико-культурної спадщини:
 Історико-культурні заповідники

Похідні поняття:
Заповідна справа — система організаційних, наукових, правових, виховних та інших заходів, спрямованих на охорону і розвиток природно-заповідного фонду України.